După Deal (deutsch etwa „hinter dem Berg“) ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 După Deal (Lupșa), Dorf im Kreis Alba
 După Deal (Ponor), Dorf im Kreis Alba
 După Deal (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 După Deal (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 După Deal (Cuci), Dorf im Kreis Mureș
 După Deal (Iclănzel), Dorf im Kreis Mureș